Pytlácké kameny je název dvou kopců v Česku:

 Pytlácké kameny (Hrubý Jeseník) (1027 m) – vedlejší vrchol Žárového vrchu v Hrubém Jeseníku západně od města Vrbno pod Pradědem v okrese Bruntál

 Pytlácké kameny (975 m) – vrch v Jizerských horách v okrese Jablonec nad Nisou